Follow the Leader – tytuł albumu duetu Eric B. & Rakim
 Follow the Leader – tytuł albumu zespołu Korn